Бирюля — река в Кемеровской области России. Устье реки находится в 77 км по правому берегу реки Ур. Длина реки составляет 35 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Иня, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

 населённые пункты (включая упразднённые)
Кулаевка

Примечания 

Притоки Ура
Реки Гурьевского района